Грачёв, Вадим:
 Грачёв, Вадим Викторович (1932—1994) — советский и российский актёр.
 Грачёв, Вадим Геннадьевич (1963—2006) — российский палеоэнтомолог.